Il Campeonato Brasileiro Série B 2007 è stata la ventiseiesima edizione del Campeonato Brasileiro Série B ed è stato vinto dal Coritiba. Oltre al Coritiba, hanno ottenuto la promozione in Série A anche l'Ipatinga, la Portuguesa, e il Vitória.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Série A 2008.
      Retrocesse in Série C 2008.

Note:
Marília, 6 punti di penalizzazione

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Calcio nel 2007
2007